Módi är en bergstopp i Grekland. Den ligger i prefekturen Nomós Lasithíou och regionen Kreta, i den sydöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Aten. Toppen på Módi är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Módi är kuperad söderut, men norrut är den platt. Havet är nära Módi åt nordväst. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Módi. Runt Módi är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Sitia,  km väster om Módi. I omgivningarna runt Módi  

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är december, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg på Kreta
Berg i Grekland 500 meter över havet eller högre